Такмичење у бацању кладива у женској конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 15. и 16. јула 2013. на стадиону Ратина.

Титулу освојену у Острави 2011, није одбранила  Бјанка Перије из Румуније.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичаркe из 14 земаља.

  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. јула 2013. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе (А и Б). У свакој групи је било 11 атлетичарки. Квалификациона норма за финале износила је 64,50 метра (КВ), коју су испуниле 6 такмичарке, а 6 се пласирале према постигнутом резултату (кв).
Старт: Група А у 10:00 и група Б у 11:15.

Финале 
Такмичење је одржано 13. јула 2013. године у 17:40. .

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2013. (стране 106 - 108)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре